Влаголюбы () — род жесткокрылых, единственный представитель семейства Hydrochidae Thomson, 1859.

Описание 
Семейство небольших, размером до 3 мм в длину, чёрных или бронзовых жуков. В основном встречаются среди водяных растений. Антенны трёх-сегментные. Максиллярные щупики удлинённые.

Палеонтология 
Древнейшим известным представителем семейства является Cretohelophorus cupedoides, найденный в раннем мелу Монголии.

Систематика 
Это семейство ранее рассматривалось как подсемейство, входящее в состав водобродок (Hydraenidae), но были найдены отличия в структуре тела.

Список видов 

 Hydrochus aequalis
 Hydrochus aljibensis
 Hydrochus angusi
 Hydrochus angustatus
 Hydrochus argutus Knisch, 1921
 Hydrochus bicolor
 Hydrochus brevis
 Hydrochus brianbrowni
 Hydrochus chubu
 Hydrochus choennii Makhan 1992
 Hydrochus coeneni Makhan, 1992
 Hydrochus crenatus
 Hydrochus directus Perkins, 2020
 Hydrochus pertuberculatus Perkins, 2020
 Hydrochus sinuatus Perkins, 2020
 Hydrochus steineri Perkins, 2020
 Hydrochus debilis Sharp, 1882
 Hydrochus drakei Knisch
 Hydrochus elongatus
 Hydrochus elsjeae Makhan, 1994
 Hydrochus flavipennis
 Hydrochus grandicollis
 Hydrochus ibericus
 Hydrochus ignicollis
 Hydrochus interruptus
 Hydrochus japonicus
 Hydrochus jenniferiduae Makhan, 1995
 Hydrochus kirgisicus
 Hydrochus lacustris
 Hydrochus laferi
 Hydrochus megaphallus
 Hydrochus nitidicollis
 Hydrochus nodulifer
 Hydrochus nooreinus
 Hydrochus obscurus Sharp, 1882
 Hydrochus octocarinatus
 Hydrochus opacus
 Hydrochus piroei Makhan, 1992
 Hydrochus pseudosecretus Oliva, 1996
 Hydrochus pupillus Orchymont
 Hydrochus purpureus Knisch
 Hydrochus ramcharani Makhan, 1992
 Hydrochus rhytipterus
 Hydrochus richteri Bruch, 1915
 Hydrochus rishi
 Hydrochus roberti
 Hydrochus smaragdineus
 Hydrochus soekhnandanae Makhan, 1992
 Hydrochus tariqi

Дополнение 
 2019: Hydrochus argutissimus, Hydrochus basilaris, Hydrochus bicarinatus, Hydrochus bituberculatus, Hydrochus collaris, Hydrochus conjunctus, Hydrochus denarius, Hydrochus formosus, Hydrochus hellmani, Hydrochus kellymilleri, Hydrochus leei, Hydrochus lobatus, Hydrochus mauriciogarciai, Hydrochus pictus, Hydrochus sagittarius, Hydrochus shorti, Hydrochus variabiloides.
 2020: Hydrochus alternatus, Hydrochus astrictus, Hydrochus bisinuatus, Hydrochus bucapitus, Hydrochus cracentis, Hydrochus dualis, Hydrochus lescheni, Hydrochus obliquus, Hydrochus parvicollis, Hydrochus spinosus, Hydrochus subovatus, Hydrochus tambopaticus, Hydrochus tripartitus, Hydrochus uniformis.
 2020: Hydrochus armatus, Hydrochus hamulus, Hydrochus latipennis, Hydrochus lobissimus, Hydrochus maximus, Hydrochus simplicatus.
 2021: Hydrochus accinctus, Hydrochus amazonicus, Hydrochus ampliarmus, Hydrochus argutulus, Hydrochus artus, Hydrochus austrinus, Hydrochus canalis, Hydrochus casuarius, Hydrochus clandestinus, Hydrochus colossus, Hydrochus compactus, Hydrochus constrictus, Hydrochus curvus, Hydrochus diffusus, Hydrochus distinctulus, Hydrochus distinctus, Hydrochus diversus, Hydrochus forcipuloides, Hydrochus forcipulus, Hydrochus fritillus, Hydrochus irregularis, Hydrochus liquidus, Hydrochus longissimus, Hydrochus membraneus, Hydrochus personatus, Hydrochus potenspiculatus, Hydrochus pronotulus, Hydrochus quinarius, Hydrochus rectus, Hydrochus reticulatus, Hydrochus robustus, Hydrochus sculptissimus, Hydrochus triangularis, Hydrochus trituberculatus, Hydrochus usualis, Hydrochus velatus, Hydrochus xingu.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Encyclopedia.com

Разноядные жуки
Семейства насекомых
Роды жесткокрылых